Nadelöhr bezeichnet:

 Durchlassöffnung für den Faden am stumpfen Ende einer Nähnadel, siehe Nadelöhr
 eine kapazitätslimitierende Verengung im Schienen- und Straßenverkehr, die häufig zu einem Verkehrsstau führt
 das im Volksmund so genannte Hildesheimer Stadttor, siehe Neues Tor (Hildesheim)
 ein Kleindenkmal bei Friedewald (Hessen), siehe Hammundeseiche#Nadelöhr
 das Gleichnis vom Nadelöhr im Neuen Testament
 einen 687,3 m ü. NN hohen Berg () über der Talsperre Schmalwasser bei Tambach-Dietharz in Thüringen
 eine mitunter so bezeichnete schmale Felsentreppe im Park an der Ilm in Weimar
 Nadelöhr (Harztor), Felsen nördlich von Ilfeld in der Gemeinde Harztor in Thüringen